Мазуров — русская фамилия.

Известные носители

А 
 Мазуров, Алексей Борисович (род. 1970) — российский историк, ректор Московского государственного областного социально-гуманитарного института, депутат Московской областной Думы.
 Мазуров, Анатолий Иванович (род. 1938) — российский учёный, специалист в области телевизионных систем для медицины и биологии.

В 
 Мазуров, Вадим Иванович (род. 1945) — российский клиницист, терапевт, ревматолог.
 Мазуров, Валерий Михайлович (род. 1959) — генерал-лейтенант.
 Мазуров, Виктор Данилович (род. 1943) — российский математик, член-корреспондент РАН.
 Мазуров, Виталий Николаевич (род. 1991) — российский гандболист.
 Мазуров, Владимир Данилович (род. 1940) — российский математик.

Г 
 Мазуров, Георгий Николаевич (1867—1918) — российский военный моряк, генерал-майор.

Д 
 Мазуров, Дмитрий Петрович (род. 1976) — российский предприниматель, председатель совета директоров Антипинского нефтеперерабатывающего завода.

К 
 Мазуров, Кирилл Трофимович (1914—1989) — советский партийный и государственный деятель.
 Мазуров, Константин Герасимович (1908—1978) — Герой Социалистического Труда.

Н, О, Ф 
 Мазуров, Николай Матвеевич (1829 — после 1891) — генерал-лейтенант.
 Мазуров, Олег Александрович (род. 1977) — российский актёр театра и кино.
 Мазуров, Филипп Савельевич (1903—1954) — Герой Советского Союза.

Мазурова 

 Мазурова, Екатерина Яковлевна (1900—1995) — советская актриса и краевед.

См. также 
 Мазур